est un genre éteint de grands ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian dans un niveau d'âge Aptien de la province chinoise du Liaoning près de la ville de Beipiao. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2008 par Brian Andres et Ji Qiang.

Étymologie 
Le nom de genre Elanodactylus est composé du nom de genre de certains élanions actuels Elanus en référence à ses grandes ailes, et le mot grec dactylus, « doigt », rappelle le doigt qui porte l'aile des ptérosaures. Le nom d'espèce prolatus est le mot latin pour « allongé » pour indiquer la forme particulière de ses vertèbres cervicales médianes.

Découverte 
Elanodactylus prolatus est connu par son spécimen holotype, répertorié NGMC 99-07-1. Il se compose d'un squelette post-crânien partiel d'un individu adulte, avec ses os des ailes, son sternum, sa ceinture pectorale, ses côtes et ses vertèbres cervicales et dorsales.

En 2010, un second spécimen de la même espèce, référencé LPM-R00078, a été découvert dans le même niveau stratigraphique mais dans la ville-préfecture de Chaoyang toujours dans l'ouest de la province du Liaoning. Il s'agit là aussi du squelette incomplet, sans la tête ni les vertèbres cervicales et caudales ; il a été décrit par Chang-Fu Zhou.

Description 
Il s'agit d'un grand ptérosaure dont l'envergure est estimée à  pour l'holotype et  pour les second spécimen.

Il est caractérisé par :
 des vertèbres cervicales possédant des exapophyses ;
 des vertèbres cervicales médianes allongées avec un rapport longueur/largeur médiane d'environ quatre fois ;
 des épines neurales extrêmement réduites ;
 un humérus dont la tête est presque égale à la crête deltopectorale ;
 une première phalange alaire plus courte que la deuxième et la troisième ; 
 la seconde phalange alaire est la plus longue ;
 la plaque pubo-ischiaque avec un processus ventral proéminent ressemblant à une langue.

Classification 
La présence d'exapophyses sur les vertèbres cervicales est une caractéristique partagée avec les azhdarchidés, ces ptérosaures géants à long cou du Crétacé supérieur. Toutefois les autres traits du  squelette dElanodactylus diffèrent de ceux des azhdarchidés.

L'analyse phylogénétique conduite par B. Andres et Ji Q. les a conduit à le placer dans la famille des cténochasmatidés. Ils ont supposé que la similitude entre les vertèbres cervicales des ctenochasmatidés et des azhdarchidés n'était que le résultat d'une convergence évolutive.

En 2014, B. Andres et ses collègues conduisent une étude phylogénétique qui confirme la position de Elanodactylus parmi les Ctenochasmatoidea au sein des cténochasmatidés,  ils le placent également la sous-famille des gnathosaurinés, comme le montre leur cladogramme ci-dessous. Cette hypothèse est consolidée par une vaste analyse phylogénétique conduite en 2018 par N. R. Longrich, D. M. Martill et B. Andres :

Voir aussi 
 Ctenochasmatidae
 biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Tétrapode du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2008
Paléontologie en Chine